Messier 101, egy spirálgalaxis a Nagy Medve csillagképben.
 M101 tarack, egy amerikai 105 mm-es tábori tarack.